Bourzat est un patronyme porté notamment par :

 Fabian Bourzat (né en 1980), patineur artistique français de danse sur glace ;
 Pierre Bourzat (1800-1868), homme politique français.

Homonymie de patronyme